Igor Władimirowicz Greckij () – rosyjski naukowiec, politolog.

Życiorys 
Igor Greckij ukończył studia licencjackie (2003) oraz magisterskie (2005) w zakresie studiów terytorialnych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. W 2009 otrzymał tamże stopień kandydata nauk w zakresie historii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej.

Od 2004 związany zawodowo z macierzystym instytutem. W 2022 złożył wypowiedzenie w ramach sprzeciwu wobec poparcia władz uczelni da inwazji Rosji na Ukrainę. Od 2022 Visiting Fellow w  w Tallinnie (ICDS).

Jego zainteresowania naukowe obejmują: politykę zagraniczną Rosji; historię oraz współczesną politykę wewnętrzną i zagraniczną Ukrainy; stosunki polsko-rosyjskie (historia i aktualna problematyka), stosunki międzynarodowe na obszarze posowieckim; transformację polityczną i gospodarczą w Europie Środkowej oraz Wschodniej. W pracy posługuje się angielskim, francuskim, polskim, ukraińskim i szwedzkim.

Regularnie wypowiada się w polskich mediach.

Przypisy 

Absolwenci Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego
Badacze stosunków międzynarodowych
Rosyjscy politolodzy
Urodzeni w XX wieku
Wykładowcy Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego